Cal Malet (Sant Pere Sallavinera), masia situada al municipi de Sant Pere Sallavinera (Anoia)
 Cal Malet (el Prat de Llobregat), edifici del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
 Cal Malet (Olesa de Bonesvalls), edifici d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)